Stenloken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stenloken (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (3,98 ha)
Stenloken (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Stenloken (Hede socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Stenloken (Överhogdals socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Stenloken, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn